Tschocheli ist der Familienname folgender Personen:
 Giwi Tschocheli (1937–1994), sowjetischer Fußballspieler und -trainer
 Michael Tschocheli (* 1981), georgischer Tennisspieler